Geoffrey Howard peut désigner :

 Geoffrey Howard (1877-1935), homme politique libéral britannique ;
 Geoffrey Howard (1909-2002), joueur de cricket anglais et administrateur ;
 Geoff Howard (1955-), homme politique travailliste australien ;
 Geoffrey Howard (1876-1966), général britannique ;
 Ralph Cosham, pseudonyme Geoffrey Howard (1936-2014), narrateur de livres et acteur.

Voir aussi 
 Jeffrey R. Howard (1955-), juge américain